Петър Панайотов може да се отнася за:

 Петър Панайотов, български цирков артист (1878-1926)
 Петър Панайотов, деец на БКП (1906-1991)
 Петър Панайотов, български учен в областта на млякото и млечните продукти (р. 1957)
 Петър Панайотов, български алпинист (р. 1960)